Kornica kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Kornica (samhälle), Republika Srpska,

Bulgarien 

 Kornitsa, distrikt, Blagoevgrad, Obsjtina Gotse Deltjev,

Polen 

 Kornica (ort), Święty Krzyż vojvodskap, Powiat konecki, 
 Kórnica, ort, Opole vojvodskap, Powiat krapkowicki, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar